Pułki artylerii noszące numer „5”:

Polskie:
 5 Lubuski Pułk Artylerii (1993 - współcześnie)
 5 Pułk Artylerii Polowej Wojska Polskiego II RP (1918–1919)
 5 Lwowski Pułk Artylerii Polowej Wojska Polskiego II RP (1919-1931)
 5 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej Wojska Polskiego II RP (1932-1939)
 5 Pułk Artylerii Lekkiej (PSZ) Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (1941-1942)
 5 Wileński Pułk Artylerii Lekkiej Armii Polskiej na Wschodzie i II Korpusu Polskiego (1942-1947)
 5 Kołobrzeski Pułk Artylerii Lekkiej ludowego Wojska Polskiego
 5 Pułk Artylerii Ciężkiej – Wojska Polskiego II RP (1921-1939)
 5 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej – ludowego Wojska Polskiego
 5 Kresowy Pułk Artylerii Przeciwpancernej – Armii Polskiej na Wschodzie i II Korpusu Polskiego (1942-1947)

Austro-węgierskie:
 5 Pułk Artylerii Polowej (1854–1885) → 4 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1894) → Pułk Haubic Polowych Nr 4
 5 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 5 (1908–1916) → Pułk Artylerii Polowej Nr 4 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 4 (1918)
 5 Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1894) → Pułk Haubic Polowych Nr 5 (1894–1916)
 5 Pułk Artylerii Fortecznej (1891–1918)
 Pułk Armat Polowych Honwedu Nr 5 (1914–1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 5 (1915–1918)
 Pułk Artylerii Polowej Nr 5 K (1918)
 Pułk Ciężkiej Artylerii Polowej Nr 5 (1915–1918)
 Pułk Artylerii Ciężkiej Nr 5 (1918)